A Barekamutiun állomás () a jereváni metró egyik megállóhelye, Jereván egyik legelső metróállomása. 1981. március 7-én adták át.

Fordítás

Jegyzetek 

1981-ben megnyílt vasútállomások
Jereván